Хаджи Михаил Георгиев Костенцев е български възрожденски просветен деец, общественик и участник в църковно-националните борби на българите в Македония и Тракия.

Биография 
Михаил Костенцев е роден в 1832 година в Ново село, тогава в Османската империя. Баща му Георги Костенце е дребен търговец, необразован, но ценящ българската култура, а брат му Арсени Костенцев също се занимава с книжарство. След смъртта на Георги Костенцев през 1859 година Михаил заминава при братовчед си Антон Костенцев в Смирна, книжар в евангелистката книжарница, при когото изучава книжарския занаят. По-късно живее една година в Москва, Кайро, Одеса и Йерусалим. След това работи като пътен книжар. Подпомага дейността на книжарницата на Христо Г. Данов във Велес открита през 1867 година.

В Крушево заедно с Иван Шумков прогонват дошлия да служи в местния манастир гръцки владика.

В 1874 година Михаил и Арсени Костенцеви отварят книжарница в Щип, съществувала до 1880 година, чрез която развива активна просветна дейност в цяла Македония. Книжарницата е посещавана и от щипския каймакамин.

В 1874 година Михаил Костенцев доверява на приятеля си Яков Клюнт, пътуващ евангелистки книжар, желанието си да се ожени за учителка и Клюнт го запознава с Мария Томанова, учителка в девическото училище в Кратово и двамата се женят. При избухването на Руско-турската война в 1877 година на заседание на меджлиса в Щип е решено Михаил Костенцев да бъде премахнат, но Михаил е предупреден от научил за това българин и бяга. Пристига в София заедно с руските войски. След него пристигнало и семейството му.

В София Михаил отваря книжарница през 1879 година на Сунгурлар чаршия и след напускането на Никола Вардев става единствен книжар в града. Откупува сборника „Български народни песни“ от наследниците на братя Миладинови и го разпространява. Книжарницата се занимава и с издателска дейност, ръководена от Мария Костенцева. Издава песнопойка, Софронието, „Чер арап и хайдут Сидер“, „Злочестко и Сретка“, „Бялка и Червенка“, „Щастаие в играта“, „Черноносящата госпожа“, „Богдан юнак“, Писмовник и Трепетник. Михаил Костенцев и брат му Арсени се придържат към русофилски политически възгледи и са противници на управлението на Стефан Стамболов.

През ноември 1898 година се нарежда сред основателите на Щипското благотворително братство в София.

През 1920 година поради напредналата си възраст Михаил Костенцев затваря книжарницата си в София. Умира от пневмония в София на 26 февруари 1929 година.

Дъщерята на Михаил и Мария Костенцеви Райна Костенцева е женена за българския художник и поет Август Розентал, а след смъртта му в Балканска война се омъжва за Макс Мекциер, художник на списание „Пламък“. Райна Костенцева е автор на книгата „Моят роден град София преди 75 години и после“, издадена в 1979 година.

Външни препратки 
 „Към историята на нашето духовно възраждане. Спомени от моето книжарство“, публикувано в „Списание на Българската академия на науките“, Кн. XXVI, София, 1923 година
 „Хаджи Михаил Костенцев“, статия от Петър Завоев публикувана във в-к „Македония“, год. I, бр. 224, София, 13 юли 1927 година

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Български хаджии
Родени в Щип
Български книжари
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Починали от пневмония
Дейци на Македонските братства